Сезон 1938 — 3-й сезон для ФК «Трактор» в турнирах союзного уровня. «Трактор» впервые выступал в высшем дивизионе чемпионата СССР. Нападающий «Трактора» Александр Пономарёв, забив 19 голов, вошёл в тройку лучших бомбардиров чемпионата.

Хронология событий

Подготовка к сезону 

Перед началом сезона многие считали преждевременным включение «Трактора» в чемпионат. Не было и единства взглядов и у руководителей Центрального совета общества «Трактор», располагавшегося тогда в Харькове. Кто-то считал, что харьковский «Трактор» надёжнее. Долгие споры в конце концов завершились в пользу волжан.

Перед чемпионатом «Трактор» сохранил прошлогодний состав и усилился группой футболистов сталинградского «Металлурга», которые ярко провели сезон 1937: защитник Виктор Матвеев, полузащитник Александр Рудин и Алексей Киреев, нападающий Сергей Проценко.

Тренером команды был назначен 24-летний выпускник Московского института физкультуры Юрий Ходотов — самый молодой тренер в истории советского футбола, который впоследствии привёл «Трактор» к его самым крупным победам. Вот что говорил Ходотов о своём назначении:

12 апреля команда выехала на юг, в город Симферополь для проведения тренировочного сбора.

В отличие от команды, стадион «Трактор» оказался плохо готовым к дебюту в высшем дивизионе. Планы по строительству новой трибуны были сорваны, а модернизация существующих помещений не завершена, несмотря на финансовую помощь из Москвы. Совет спортивного общества «Трактор», патронирующий все команды тракторных заводов СССР, напрасно выделил на реконструкцию 120 тыс. рублей, а Центральный совет профсоюзов добавил ещё 75 тыс.

Поле стадиона, не имевшее травяного покрова, на протяжении всего сезона критиковалось соперниками и было саркастически прозвано «чёрным».

Чемпионат СССР

Старт чемпионата. Южное турне 

Первые 4 матча «Трактор» провёл на выезде. На главном стадионе Тбилиси сталинградцы открыли историю выступлений в высшем дивизионе ничьёй с местным «Локомотивом» 1:1, а Александр Пономарёв стал автором первого гола команды.

Во втором матче случилось первое поражение (0:1 от бакинского «Темпа»), а в четвёртом матче пришла первая победа, причём сразу крупная: 3:0 над харьковским «Спартаком». Это был первый в сезоне матч «Трактора», который судил арбитр из нейтрального города, а не местный.

После четырёх матчей «Трактор» находился на 13 месте в таблице. Александр Пономарёв забил во всех трёх матчах, в которых выходил на поле.

Первый домашний матч. Победа над «Зенитом» 

Игра проходила при сильнейшем ветре, в первом тайме сносившем мяч в сторону ворот «Трактора». Первый гол на 15-й минуте ленинградец Евгений Одинцов забил с помощью ветра непосредственно с углового. Через 7 минут Александр Пономарёв сравнял счёт, в сутолоке расстреляв ворота «Зенита» с близкого расстояния.

В конце первого тайма сталинградский арбитр Павел Мальцев назначил пенальти в ворота земляков, но Аркадий Усов поймал мяч в углу, как и в предыдущем матче с харьковским «Спартаком».

Начало второй половины «Трактор» провёл в непрерывных атаках, ветер дул уже в сторону «Зенита». Но на 51-й минуте ленинградцы забили в быстром прорыве (1:2).

«Трактор» продолжал атаковать, и в середине тайма забил трижды в течение пяти минут. Сначала Александр Пономарёв отличился с пенальти, на который «Зенит» после матча подал протест. Газета «Красный спорт» спрашивала в отчёте о матче: «Когда же, наконец, окончатся безобразия с судейством?». Затем Георгий Шляпин повторил трюк «Зенита» из первого тайма, забив прямым ударом с углового. Наконец, после штрафного Василий Проворнов с лёта добил мяч, отскочивший от ленинградского защитника (4:2).

«Зенит» не сдался, и всего через минуту сократил разрыв. Из оставшихся 18 минут ленинградцы большую часть провели в меньшинстве, нападающий Чекрыжев был удалён за нецензурную брань.

«Отрадно отметить, что Сталинград имеет молодую первоклассную команду, у которой к тому же имеются большие перспективы роста», — так оценила матч «Сталинградская правда». А «Красный спорт» отметил «очень плохое состояние поля».

Июнь-сентябрь. Выход на третье место 

Шестой и седьмой матч «Трактор» провёл в Москве, проиграв «Пищевику» 0:1 (в начале второго тайма были удалены Проворнов и Матвеев) и выиграв у «Локомотива» 3:2, дважды проигрывая по ходу встречи. В первых 12 матчах «Трактор» вообще только трижды открывал счёт, но зато 10 раз его сравнивал и ни разу не позволил сделать это сопернику.

На отрезке с 8-го по 11-й матч «Трактор» проиграл 3 матча из 4. Трижды в стартовом составе отсутствовал ключевой защитник Виктор Матвеев. По оценке заводской многотиражки, команда в это время выглядела «вяло и неуверенно». Тренер Юрий Ходотов экспериментировал с составом и расположением игроков на поле. Роль лидера в отдельных матчах исполнял Сергей Проценко.

В 12-м матче в Киеве против местного «Динамо» сталинградцы снова показали характер, трижды отыгравшись и вырвав ничью. Это была третья и последняя в сезоне ничья, «Трактор» оказался одной из самых бескомпромиссных команд чемпионата.

В 13-м матче началась феерическая серия из шести побед подряд, причём первые четыре были крупные, с общим счётом 20:4, а затем были обыграны сильные московские команды: «Торпедо» и чемпионы 1937 года «Динамо». Александр Пономарёв в этих матчах забил 10 мячей (всего с начала чемпионата 18), Проценко — 8.

Отдельным достижением Александра Пономарёва стали три подряд хет-трика. Динамовцам из Ростова он забил 3 гола за 4 минуты — второй по скорострельности результат в истории чемпионатов СССР. После этого матча Пономарёв был переведён с позиции полукрайнего нападающего в центрфорварды. Хет-трик московскому «Сталинцу» он уложил в 40 минут, а харьковскому «Сельмашу» — в 11.

В матче против московского «Динамо» сталинградцы традиционно пропустили первыми, но в четвёртый раз за сезон одержали волевую победу, поднявшись за 7 матчей до конца на третье место в чемпионате.

Финиш чемпионата. Потеря позиций 
После победы над чемпионом игра «Трактора» расстроилась, Александр Пономарёв забил в заключительных матчах лишь дважды. Повторилась история сезона 1937, когда «Трактор» после серии крупных побед сдал на финише, утратив мотивацию.

Из семи последних матчей «Трактор» проиграл пять. В игре против ленинградского «Электрика» сталинградцы впервые после сезона 1936 проиграли с крупным счётом, да ещё и самым разгромным на тот момент в истории клуба (0:6). Затем последовали крупные поражения от московских «Спартака» и «Металлурга».

Два матча «Трактор» выиграл у сильных динамовских клубов Ленинграда и Тбилиси. В ходе сезона «Трактор» победил все команды, занявшие в итоговой таблице места с 5-го по 9-е, и получил бы 9-е место, если бы после неприбытия на матч в Сталинград одесского «Динамо» «Трактору» была засчитана победа. Но сталинградский клуб проявил джентльменство и согласился сыграть против Одессы в другие сроки.

Матч с одесским «Динамо» стал последним в сезоне для «Трактора», а поражение со счётом 2:4 отбросило клуб на итоговое 12-е место. Впоследствии стало известно, что на сезон 1939 в группе «А» чемпионата СССР остаются именно 12 команд, таким образом «Трактор» защитил своё право продолжать выступления в главном дивизионе советского футбола.

Отсутствие футболистов «Трактора» в списке «55 лучших» 

По итогам чемпионата Секция футбола СССР составила список 55 лучших футболистов, по 5 на каждую игровую позицию. Среди лауреатов были спортсмены 15 команд, но ни одного из «Трактора».

Трудно объяснить объективными критериями отсутствие в списке нападающих Александра Пономарёва (с 19 забитыми голами вошёл в первую тройку бомбардиров) и Сергея Проценко (13 голов). На позиции левого полусреднего, где Проценко выступал чаще всего, список замыкают футболисты с 8 и 7 голами соответственно. А на позиции правого полусреднего, где начинал сезон Пономарёв, номинирован спортсмен, сыгравший 6 матчей и забивший лишь дважды.

Не был включён в список и ещё один из тройки главных бомбардиров чемпионата, футболист киевского «Динамо» Макар Гончаренко.

Спор о лучших бомбардирах чемпионата 

Учёт результатов чемпионата 1938 года не всегда вёлся надлежащим образом, и некоторые цифры оспариваются спустя десятилетия.

Долгое время считалось, что 3 футболиста забили в чемпионате по 19 мячей: Александр Пономарёв из «Трактора», Макар Гончаренко из «Динамо» (Киев) и Григорий Федотов из ЦДКА (Москва). Двум последним теперь в некоторых источниках приписывают на один гол больше.

Путаница с показателем Гончаренко возникает из-за спорного гола в матче «Динамо» (Киев) — «Спартак» (Ленинград). Даже очевидцы расходились во мнениях, направил ли его в ворота Гончаренко или собственный защитник ленинградской команды, но арбитр матча определил автогол.

Григорию Федотову иногда добавляют в послужной список гол, забитый в аннулированном матче с «Локомотивом» (Тбилиси). При этом 2 гола, которые Федотов провёл в переигровке, уже учтены в числе 19-ти.

Свои 19 мячей Александр Пономарёв оформил в 21 матче, Григорий Федотов сыграл в чемпионате 22 матча (не считая аннулированного), Макар Гончаренко — 24.

Тактическая схема и расстановка игроков 

С приходом Юрия Ходотова, команда перестроилась на схему 3-2-5 («дубль-вэ»). Ходотов говорил:

Вратарь Усов — техничный, с хорошей реакцией и отличным выбором места, успешно играл на выходах и всегда стремился к активным действиям как в штрафной площади, так и за её пределами.

Учитывая специфику «дубль-вэ», Ходотов сделал некоторые перестановки. Иванов, привыкший быть агрессивным центрхавбеком, быстро перестроился и выдвинулся в число сильнейших центральных защитников страны. Иванов — прекрасный атлет, высокий, стройный, сильный, он был в команде «королём воздуха». Его умение бороться за верховые передачи с нападающими противника перед воротами было очень ценным, в те годы большинство крайних нападающих систематически делали навесные передачи с флангов в центр штрафной площади. Кроме того, Иванов, как никто другой, умел длинными нацеленными передачами послать мяч из своей зоны на фланги, на ход своим крайним нападающим.

Крайний защитник Тяжлов — среднего роста, не особо быстрый, но умевший правильно выбирать позицию, отличался тем, что абсолютно не поддавался на обманные движения и прочие ухищрения соперников.

Полусредний Проворнов был очень сильным инсайдом, прекрасно подошедшим к схеме «дубль-вэ». Другой полусредний — Терентьев был менее заметен, но необходим. В районе средней линии поля он трудился как пчела. Два физически крепких и выносливых парня играли в полузащите — Рудин и Покровский. Недостатки в технике владения мячом они с избытком компенсировали работоспособностью, дисциплинированностью, цепкостью в отборе и внимательностью. Оба были сыграны с нападающими. Благодаря взаимопониманию хавбеков и полусредних, чаще всего серединой поля, а следовательно, и инициативой, владели волжане. Нередко выступал за основной состав в средней линии и Колесников.

«Трактор» располагал двумя сильными крайними нападающими — Проценко и Ливенцевым. Первый из них — быстрый, пронырливый, был очень результативен, второй славился остроумием и в жизни, и на поле — хитрый, техничный, любил запутать защитников.

Но главная перестановка — рокировка Проворнова и Пономарёва. Проворнов, игравший на месте центрфорварда, стал первым инсайдом. Ему поначалу казалось, что его права ущемляются, но тренер доказал ему, что именно в зоне полусреднего лучше всего проявятся его технические и тактические возможности.

Форма 
Основная форма: футболки голубые с белой и тёмно-синей поперечной полосами и белыми воротниками, трусы белые с синей каймой.

Состав 

Старший тренер: Юрий Ходотов.

Трансферы

Пришли

Ушли

Матчи

Товарищеские матчи

Чемпионат СССР

Кубок СССР

Приз городского совета Сталинграда

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|}

Бомбардиры

«Сухие» матчи 

Примечание: в данной таблице учитываются только полные матчи (без замен), в которых вратарь не пропустил голов.

Командная

Турнирная таблица 

Примечание: турнир проводился в один круг, правила предусматривали 2 очка за победу, 1 за ничью, 0 за поражение.

Общая статистика 

Примечание: в данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Общая статистика по турнирам

Команды Сталинграда в кубке СССР 

«Трактор» устранился от участия в турнире, не явившись 5 августа на матч 1/32 финала, который должен был пройти в Баку с местным «Темпом».

Другим участником 1/32 финала было сталинградское «Динамо», никогда ранее не игравшее на высшем уровне. Единственным известным игроком «Динамо» был защитник Константин Беликов, будущий капитан «Трактора» и участник матча «На руинах Сталинграда».

«Динамо» пробилось в основную сетку розыгрыша через зональный турнир, в котором прошло двух соперников из Куйбышева.

В 1/32 финала «Динамо» отправилось в Саратов, помнящий прошлогоднее поражение от «Трактора» со счётом 1:9. Первый матч c местным «Локомотивом» завершился вничью 2:2, в переигровке на следующий день саратовцы вновь были повержены 3:2.

В 1/16 финала динамовцам достался «Темп» из Баку, команда обыгравшая «Трактор» в чемпионате и не дождавшаяся его визита на кубковый матч. На этот раз сами бакинцы должны были приехать на игру в Сталинград.

«Динамо» выбрало оборонительную тактику и 13 августа в основное и дополнительное время удержало счёт 0:0. В переигровке 14 августа сталинградцы держались до 80-й минуты, но всё же пропустили единственный гол, автором которого стал Артём Маркаров, отец будущего футболиста сборной СССР Эдуарда Маркарова.

Литература

Примечания

См. также 
 ФК «Спартак» Москва в сезоне 1938
 ФК «Торпедо» Москва в сезоне 1938

1938
Трактор